Сен-Серне́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південь від Парижа, 175 км на захід від Монпельє, 45 км на захід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Сернен на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сернен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сернен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од